Азербайджан на Европейских играх 2019, которые проходят в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

Участие 
На этих играх Азербайджан представлен в 11 видах спорта 83 спортсменами.

Медали

Примечания 

Азербайджан на Европейских играх